Влади́мир Алекса́ндров:
 
 Александров, Владимир Андреевич (1980—2000) — российский солдат, посмертно удостоенный ордена Мужества.
 Александров, Владимир Борисович (настоящая фамилия Келлер) (1898—1954) — советский литературный критик.
 Александров, Владимир Валентинович (1938—1985?) — советский физик, теоретик ядерной зимы.
 Александров, Владимир Васильевич (род. 1941) — механик, профессор МГУ.
 
 
 Александров, Владимир Леонтьевич (1894—1962) — советский авиаконструктор.
 
 Александров, Владимир Степанович (1825—1894) — русский и украинский писатель, врач, музыкант, фольклорист, краевед, доктор медицины
 Александров, Владимир Федосеевич (1858 или 1863 — ?) — депутат Государственной думы Российской империи III созыва.
 Александров, Владимир Яковлевич (1906—1995) — советский биолог. Примечания